Rio freddo, antico nome del torrente Terzolle di Firenze
 Riofreddo – comune della Città metropolitana di Roma Capitale
 Riofreddo – frazione di Tarvisio in provincia di Udine
 Riofreddo – frazione di Visso in provincia di Macerata
 Riofreddo – località della frazione di Alfero del comune di Verghereto in provincia di Forlì
 Rifreddo – comune della provincia di Cuneo
 Riofreddo – borgata del comune di Murialdo